Национальный чемпионат I 1907/1908 () — 7-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1907/1908
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1907 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1908 году